Le tournoi de tennis de Dallas est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1978 se dispute du 6 au .

Evonne Goolagong remporte le simple dames. En finale, elle bat Tracy Austin.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Martina Navrátilová et Anne Smith.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours 
Deux équipes sont exemptées de premier tour.

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Dallas
 Saison 1978 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 1978
Dallas
Tennis aux États-Unis en 1978
Tennis en mars 1978